R uvulaire est une consonne uvulaire, soit :
 la consonne fricative uvulaire voisée : ,
 la consonne roulée uvulaire voisée : .